Los Molles puede referirse a dos localidades argentinas en la Provincia de Córdoba;

Los Molles, en el departamento Colón, municipio La Granja;
Los Molles, en el departamento San Javier, municipio de Villa Las Rosas.